Mike Maignan (ur. 3 lipca 1995  w Kajennie) – francuski piłkarz występujący na pozycji bramkarza we włoskim klubie A.C. Milan oraz w reprezentacji Francji.

Kariera klubowa 
W 2009 roku dołączył do akademii Paris Saint-Germain. 1 lipca 2013 podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. 18 sierpnia 2015 przeszedł do klubu Lille OSC, podpisując pięcioletni kontrakt. Zadebiutował 18 września 2015 w meczu Ligue 1 przeciwko Stade Rennais (1:1). W sezonie 2018/19 jego zespół zajął drugie miejsce w tabeli zdobywając wicemistrzostwo Francji, a Maignan został wybrany bramkarzem roku Ligue 1. 17 września 2019 zadebiutował w fazie grupowej Ligi Mistrzów w meczu przeciwko AFC Ajax (3:0).

Kariera reprezentacyjna 
W 2019 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Francji. Zadebiutował 7 października 2020 w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Ukrainy (7:1).

Statystyki kariery

Klubowe 
 (aktualne na dzień 23 maja 2022)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 13 czerwca 2022)

Sukcesy

Lille OSC 
 Mistrzostwo Francji (1x): 2020/21
 Wicemistrzostwo Francji (1×): 2018/19

Milan 

 Mistrzostwo Włoch (1x): 2021/22

Indywidualne 
 Jedenastka sezonu Ligue 1 (1×): 2018/19
 Bramkarz roku Ligue 1 (1×): 2019

Życie prywatne 
Maignan urodził się w Kajennie, w Gujanie Francuskiej. Jego matka jest Haitanką, a ojciec Francuzem.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Piłkarze z Gujany Francuskiej
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze A.C. Milan
Ludzie urodzeni w Kajennie
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Urodzeni w 1995